Badung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Badung, kabupaten, Provinsi Bali, 
 Desa Badung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar